Поль Франсуа́ Велли́ (; 1709 год — 4 сентября 1759 год, Париж) — французский аббат-иезуит, историк и историограф Франции; автор 8-томной «Истории Франции».

Биография и труды 
Родился близ Реймса; в 1726 году вступил в общество иезуитов и стал впоследствии профессором, сначала в Реймсе, затем в коллеже Людовика Великого в Париже. Перевёл сатирический Свифтов памфлет «Поведение союзников» (On the Conduct of the Allies) о войне, завершившейся Утрехтским миром.

Велли занимался изучением материалов по французской истории и в 1755 году опубликовал два первые тома своей «Истории Франции». В конце лета 1759 года Велли заканчивал уже восьмой том «Истории», как неожиданно заболел и умер 4 сентября.

Сочинения 
«История Франции» много раз переиздавалась; о ней писали Вольтер, Мабли и другие. Несмотря на недостаток образования, сочинение Велли было в своё время лучшей историей Франции; оно было написано хорошим слогом и вследствие лёгкого и интересного изложения сильно повлияло на распространение исторических познаний среди французских читателей.

Последнее издание Веллиевой «Истории Франции», доведённой до 1329 года, в 15 томах было выпущено в 1770—1789 гг. Её дополняли продолжения до 1564 года, написанные Вилларе (1715—1766) и Гарнье (1729—1805).

См. также 
 История Франции

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 325 (Велли, Павелъ Францискъ).
 

Аббаты Франции
Историографы
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Французские писатели XVIII века